В Намибии находится 20 национальных парков, заповедников и рекреационных зон, находящихся в управлении Министерства туризма и окружающей среды (). Всего в Намибии 38 охраняемых природных территорий. В 2010 году под защитой государства находилось 135 906,29 км², что составляет 17 % территории Намибии.

Национальный парк Этоша — один из самых больших и старейших национальных парков Африки и возглавляющий список туристических достопримечательностей Намибии. В Этоше сконцентрировано самое большое разнообразие животного мира Намибии.

Национальный парк Намиб-Науклюфт — крупнейший парк Намибии, знаменитый своими необычными пейзажами (Соссусфлей) и самыми высокими песчаными дюнами в мире.

Список национальных парков и заповедников Намибии 

Ниже представлен список других охраняемых природных территорий и рекреационных зон.

См. также 
 Список национальных парков Африки
 
 Фауна Намибии
 Список национальных парков Анголы
 Список национальных парков ЮАР
 Список национальных парков Ботсваны

Примечания

Ссылки 
 The Ministry of Environment and Tourism — Официальный сайт Министерства туризма и окружающей среды Намибии
 Namibia Tourism Board
 THE NATIONAL PARKS AND NATURE RESERVES OF NAMIBIA
 Намибия — Красная книга — заповедники, национальные парки и заказники стран мира

Намибия
Списки:Намибия